Pico da Pedreira (Manadas): uma elevação portuguesa localizada na freguesia açoriana das Manadas, concelho da Calheta, ilha de São Jorge, arquipélago dos Açores;
 Pico da Pedreira (Rosais):  uma elevação portuguesa de origem vulcânica localizada na freguesia açoriana dos Rosais, concelho de Velas, ilha de São Jorge, arquipélago dos Açores.

Desambiguações de topônimos